Vie privée – film del 1942 diretto da Walter Kapps
 Vita privata (Vie privée) – film del 1961 diretto da Louis Malle